Die Abkürzung RLF steht für:

 Rüstlöschfahrzeug, ein österreichischer Feuerwehrfahrzeugtyp
 Relative Luftfeuchtigkeit

Abkürzung